La saison 1963-1964 du Championnat de RFA de football fut la  de la première division allemande mais ce fut la première édition disputée sous forme d'une série nationale unique, la Bundesliga.

Cette saison "inaugurale" fut disputée par 16 clubs qui avaient été sélectionnés à la fin de la saison précédente dans les différentes Oberligen. En fin de saison, les deux derniers du classement furent relégués et remplacés parmi l'élite par deux équipes issue du tour final des Regionalligen.

Ce fut le 1. FC Köln qui remporta cette première Bundesliga. C'était le  de champion d'Allemagne de l'histoire du club.

Les 16 clubs participants 
Les 16 clubs participants à la première édition de la Bundesliga étaient issus des cinq Oberligen qui constituèrent le plus haut niveau du football ouest-allemand de 1947 à 1963. Les clubs retenus étaient ceux qui présentaient à la fois les meilleurs résultats sportifs récents et des conditions financières et structurelles optimales. Chaque Oberliga disposa d'un nombre différents de clubs autorisés à s'inscrire :

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour le décompte des points est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, abandon ou forfait : 0 point

Matchs

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs 

30 buts
  Uwe Seeler - Hamburger SV

20 buts
  Friedhelm Konietzka - Borussia Dortmund

19 buts
  Rudolf Brunnenmeier - TSV Munich 1860

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Allemagne de football

Lien externe 
  Page sur RSSSF

Championnat d'Allemagne de football
Allemagne
Allemagne
Sport en Allemagne en 1963
Sport en Allemagne en 1964